Tammukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige.

Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Öringsjön eller Öringtjärn.

Tammukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741116-175319), sjö i Gällivare kommun 
Tammukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 745879-174472), sjö i Gällivare kommun 
Tammukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 745916-174376), sjö i Gällivare kommun 
Tammukkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 752911-165430), sjö i Gällivare kommun 
Tammukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752884-167434), sjö i Kiruna kommun 
Tammukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754234-170032), sjö i Kiruna kommun 
Tammukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755199-169656), sjö i Kiruna kommun 
Tammukkajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun

Referenser

Se även 
Öringtjärn